

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Smik“ beginnt.

Smik 



Smikl 
 Smikle, Traves (* 1992), jamaikanischer Diskuswerfer

Smikr 
 Smikros, griechischer Vasenmaler